Le Pont de l'Épée est une revue française de poésie fondée par Guy Chambelland en 1957 et publiée jusqu'en 1983.

Origine du nom 
Le nom de la revue évoque l'une des épreuves subies par Lancelot du Lac dans le roman Lancelot ou le Chevalier de la charrette. Lancelot doit traverser un pont tranchant comme une épée pour rejoindre le château de Méléagant où est retenue captive la reine Guenièvre.

Historique 
Le Pont de l'Épée est une revue de poésie fondée en 1957 à Dijon par le poète et éditeur Guy Chambelland. Elle compte au total 82 numéros dont 18 numéros doubles. le premier numéro est consacré à Aloysius Bertrand. La revue permet de publier de nombreux poètes français ou étrangers de la seconde moitié du XXe siècle. Après la disparition de la revue, Guy Chambelland fait paraître huit numéros du Pont sous l’eau de 1988 à 1995.

Auteurs publiés 
(Liste non exhaustive)

Revue de poésie